Wadim Szyszkin (ur. 1995) – rosyjski skoczek narciarski
 Wadym Szyszkin (ur. 1969) – ukraiński szachista